Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2018/19.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (24., 25. bzw. 26. August 2018) bis zum Saisonfinale am 18. Mai 2019 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
 Nr.: Rückennummer des Spielers.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei der Angabe ab gehörte der Spieler dem Kader vom genannten Spieltag bis zum Saisonende an (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) und U19 (A-Jugend) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
 Position: Angabe der Position des Spielers. 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (2001) angehörte.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Manuel Neuer (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Marco Reus ()

RB Leipzig 

Cheftrainer: Ralf Rangnick ()
 Kapitän: Kein fester Kapitän

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Heiko Herrlich (/; bis zum 17. Spieltag),  (; ab dem 18. Spieltag)
Kapitän: Lars Bender (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Dieter Hecking (/)
Kapitän: Lars Stindl (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Bruno Labbadia (/)
Kapitän:  (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  ()

Werder Bremen 

Cheftrainer: Florian Kohfeldt (/)
Kapitän: Max Kruse (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
Kapitän: Kevin Vogt (/)

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (/)
Kapitän: Oliver Fink ()

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  ()

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer: Sandro Schwarz (/)
Kapitän: Niko Bungert (/) und Stefan Bell ()

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Mike Frantz (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/; bis zum 25. Spieltag),  (; Interimstrainer ab dem 26. Spieltag)
Kapitän Ralf Fährmann (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Manuel Baum (/; bis zum 28. Spieltag),  (; ab dem 29. Spieltag)
Kapitän: Daniel Baier (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer:  (; bis zum 7. Spieltag), Markus Weinzierl (/; vom 8. bis zum 30. Spieltag), Nico Willig (; Interimstrainer ab dem 31. Spieltag)
Kapitän: Christian Gentner (/)

Hannover 96 

Cheftrainer: André Breitenreiter (/; bis zum 19. Spieltag), Thomas Doll (/; ab dem 20. Spieltag)
Kapitän: Waldemar Anton (; bis zum 24. Spieltag), Marvin Bakalorz (; ab dem 25. Spieltag)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Michael Köllner (/; bis zum 21. Spieltag), Boris Schommers (; Interimstrainer ab dem 22. Spieltag)
Kapitän: Hanno Behrens (/)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2018/19
 Kader der 3. Fußball-Liga 2018/19

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2018 19
Bundesliga 2018 19
Bundesliga 2018 19
Kaderliste